

Personnalités désignées par ce nom 
Aldebert peut désigner :
 Aldebert, prédicateur en Gaule au , condamné pour hérésie ;
 Aldebert Ier de La Marche, comte de la Marche,  ;
 Aldebert, évêque d'Antibes du  ;
 Aldebert d'Uzès, évêque de Nîmes du .

Patronyme 

 Émile Aldebert (1828-1924), sculpteur français ;
 Guillaume Aldebert, dit Aldebert (1973-), chanteur-compositeur français ;
 Henri Aldebert (1880-1961), sportif français ;
 Jean-Bernard Aldebert (1909-1974), dessinateur humoristique et affichiste français ;
 Monique Aldebert (1931-), chanteuse de jazz et parolière française.

Prénom

Pseudonyme 

 Guillaume Aldebert (1973-), chanteur-compositeur français.

Oeuvre 

 Aldebert, série de bande dessinée créée par Chabert en 1960.